

Persone 
Giovanni Presta  – medico e agronomo italiano
Juan Presta  – calciatore argentino
Luca Presta  pallavolista italiano
Lucio Presta  – manager, imprenditore e ballerino italiano
Marco Presta  – attore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano

Altro 
Valvola Presta  – valvola usata su biciclette